

Стовбці — місто, Мінська область, Стовбцівський район
 Стовбці — залізнична станція Барановицького відділення Білоруської залізниці

Див. також 
 Стовпці (значення)